Бенский — фамилия:

 Бенский, Вениамин Григорьевич (1891—1952) — советский артист оперетты, режиссёр и театральный деятель.
 Бенский, Владимир Степанович (1895—1968) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.